Virgen del Camino puede referirse a:

Advocaciones marianaa 

Virgen del Camino (en España)
Nuestra Señora del Buen Camino (en Roma)

Topónimos
La Virgen del Camino, localidad española de la provincia de León.

Otros usos
CD La Virgen del Camino, equipo de fútbol de la localidad de La Virgen del Camino.